— город в префектуре Вакаяма, Япония.  

Город связан железнодорожной веткой с Нарой, Вакаямой, Осакой и Коя-сан.

История 
 Город был основан 1 января 1955.
 1 марта 2006 к Хасимото был присоединён также город Коягути.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города префектуры Вакаяма